TS
Twin Spark, nos motores Alfa Romeo
 Tasmânia, Austrália (código ISO 3166-2:AU)
 Tempo de sangramento, exame laboratorial
 Terminal Service, abreviação
 Taylor Swift, abreviação
TypeScript, linguagem de programação

Desambiguações de siglas